Theo Bos (voetballer), Nederlands voormalig voetbalcoach en voetballer
Theo Bos (wielrenner), Nederlands wegwielrenner en voormalig baanwielrenner

Zie ook 
 Theo Bosch (1940-1994), Nederlands architect